Жарко Митровић (Смедеревска Паланка, 20. јун 1915 — Београд, 15. септембар 1992) био је српски филмски глумац. Важио је за једног од највећих српских комичара са почетка српске кинематографије.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1940.-те  ▲
|-
| 1949. || Прича о фабрици || Свештеник
|-
| 1949. || Мајка Катина || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те ▲
|-
| 1950. || Црвени цвет || Макса
|-
| 1956. || Последњи колосек || Симон Пашић
|-
| 1956. || Аникина времена || Тане
|-
| 1957. || Потражи Ванду Кос || 
|-
| 1958. || Четири километра на сат || Газда Живко
|-
| 1958. || Ноктурно (ТВ) || 
|-
| 1958. || Те ноћи || Новинар Пера
|-
| 1959. || Три Аморове стреле (ТВ) || 
|-
| 1959. || Дундо Мароје || Попива
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те ▲
|-
| 1960. || Боље је умети || Видо Марти
|-
| 1960. || Ожалошћена породица (ТВ) || Трифун
|-
| 1959-1960. || Сервисна станица (серија) || Пера
|-
| 1961. || Нема малих богова || Пера
|-
| 1961. || Серафимов клуб (серија) || 
|-
| 1961. || Срећа у торби || Пера
|-
| 1961. || На тајном каналу (серија) || Жарко
|-
| 1962. || Срећна нова година || 
|-
| 1962. || Кентевилски дух (ТВ) || 
|-
| 1962. || Коштана (ТВ) || 
|-
| 1962. || Звиждук у осам || Благајник филмског предузећа
|-
| 1963. || Детелина са три листа (серија) || 
|-
| 1962-1963. || Музеј воштаних фигура (серија) || Дух Пера
|-
| 1963. || Промаја (серија) || 
|-
| 1964. || Лутање једне душе (ТВ) || 
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни! || Чика Мића 
|-
| 1964. || Огледало грађанина Покорног (серија) || 
|-
| 1965. || Лицем у наличје (серија) || Спасоје/Човек са препоруком 
|-
| 1965. || Леђа Ивана Грозног (ТВ) || 
|-
| 1966. || Лола Ђукић и Новак Новак || 
|-
| 1966. || Сервисна Станица (ТВ) || Пера
|-
| 1966. || Црни снег (серија) || Деда Раде
|-
| 1966. || Људи и папагаји (серија) || 
|-
| 1967. || Јегор Буличов (ТВ) || Трубач
|-
| 1967. || Лопови, таленти и обожаваоци (ТВ) || 
|-
| 1967. || Круг двојком (серија) || Марко Вранац
|-
| 1967. || Дежурна улица (серија) || Гера
|-
| 1968. ||  На рубу памети || 
|-
| 1968. || Наши синови  (ТВ) || 
|-
| 1968. || Спавајте мирно (серија) || 
|-
| 1969. || Обична прича (ТВ) || 
|-
| 1968-1969. || Сачулатац (серија) || Деда Спаса
|-
| 1969. || Весело вече - 20 година (ТВ) ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те ▲
|-
| 1970. || Чкаља || 
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин (серија) || Вита „Папа Мачор“
|-
| 1972. || Слава и сан (ТВ) || 
|-
| 1973. || Камионџије (серија) || Тиосав
|-
| 1973. || Паја и Јаре || Тиосав
|-
| 1974. || Флоријановић (ТВ) || 
|-
| 1975. || Лепеза леди Виндемир (ТВ) || Лорд Аугустус Лортон
|-
| 1976. || На путу издаје (мини-серија) || Сведок Крстић
|-
| 1977. || Више од игре (серија) || Глуви Макса
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те ▲
|-
| 1982. || Три сестре(ТВ) || 
|-
| 1983. || Камионџије 2 (серија) || 
|-
| 1984. || Камионџије опет возе || Човек под шатором
|-
| 1987. || Већ виђено || Есперантиста
|-
| 1989. || Чкаља са вама (видео) || 
|-
| 1989. || Чкаља, снага кладе ваља (видео) ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те ▲
|-
| 1991. || Видео јела, зелен бор (ТВ) || Деда Јован
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1915.
Умрли 1992.
Српски глумци
Југословенски глумци
Српски комичари
Паланчани (Смедеревска Паланка)